Колнооченко — русская фамилия.

Известные носители:
 Колнооченко, Евстафий Савельевич (1928—1999) — советский учёный и военный.
 Колнооченко, Андрей Викторович — российский учёный-физик, кандидат физико-математических наук